Recalbox é um sistema operacional livre, gratuito e de código aberto dedicado à emulação, preservação e acessibilidade de videogames antigos (retrogaming). 

O Recalbox é um projeto voltado principalmente para iniciantes e tecnófobos, graças à pré-configuração do sistema e assistência no uso diário. O sistema inclui muitos jogos de código aberto na primeira instalação e não contém conteúdo protegido por direitos autorais (roms, bios...). A menos que especificamente autorizado, Recalbox está proibido para venda, revenda ou qualquer outro uso comercial, conforme estipulado na sua licença de usuário  e as licenças de uso de RetroArch / Libretro (a arquitetura na qual o projeto se baseia parcialmente).

Histórico 
Recalbox foi lançado em janeiro de 2015 por digitalLumberjack, depois que sua irmã manifestou o desejo de repetir os videogames de sua infância (O Rei Leão no Super Nintendo, entre outros).  A emulação já existia, mas a oferta era complexa para o público em geral. Partindo desta premissa, digitalLumberjack passou algumas semanas durante as férias de Natal de 2014 desenvolvendo uma solução completa que pode ser utilizada pelo maior número de pessoas, com o objetivo de nunca ter que usar um teclado ou mouse para jogar. Assim que o projeto foi publicado, ele decidiu torná-lo gratuito e de código aberto, a fim de tornar o patrimônio do videogame mais acessível para o maior número de pessoas possível e para que outros desenvolvedores pudessem vir e ajudá-lo. 

Em 2020, o Recalbox é composto por cerca de dez desenvolvedores regulares, um "Community Manager", cerca de trinta beta-testers e cerca de cinquenta colaboradores pontuais (tradução, gráficos, vídeo, web. ..), todos inteiramente voluntários.

Informações Técnicas 
O Recalbox se baseou no sucesso dos nanocomputadores Raspberry Pi de baixo custo. A ideia era oferecer uma solução de retrogaming tudo-em-um com uma experiência de usuário centrada no plug-and-play. 

Ao contrário de outras soluções, Recalbox não é baseado em uma distribuição pré-compilada do Linux (Raspbian): mas, começa a partir de uma página em branco, contando com Buildroot, que permite construir um sistema operacional personalizado, ajustando seu conteúdo e acrescentando apenas o necessário para seu funcionamento.

Projetos incluídos no Recalbox 
Recalbox é uma junção de muitos projetos independentes (os "núcleos"), unidos em uma interface gráfica (o "frontend" EmulationStation) . O sistema também integra nativamente o media player Kodi, controlável com o joystick da interface unificada. É possível alternar entre o Kodi e o Recalbox diretamente do menu, sem ter que reiniciar o dispositivo.

Compatibilidade de hardware 
Na sua versão 6.1.1-Dragonblaze, Recalbox é compatível com as várias placas da família Raspberry Pi (0, 1, 2, 3 ...), mas também com placas ODROID (XU4 e XU4Q) e com sistemas x86 32/64 bits. 

Recalbox é nativamente compatível com muitos acessórios e controles, como PS3, PS4, Xbox360, controles 8bitdo ou mesmo carcaças RetroFlag como o Case NesPi ou GPi Case, com o qual Recalbox é automaticamente otimizado na primeira instalação. 

Uma lista mais detalhada de suporte de hardware está disponível em seu Gitbook.

Acessibilidade 

Pouco menos de um ano após o anúncio do XAC (Xbox Adaptive Controller, controle adaptativo da Microsoft), o Recalbox tornou seu sistema nativamente compatível com este acessório, permitindo assim que jogadores com deficiência acessassem o Recalbox e uma bandeja inteira da história dos videogames.

Sistemas emulados 
O Recalbox emula mais de uma centena de sistemas, variando de consoles domésticos a consoles portáteis e computadores antigos, também chamados de: "computossauros".

Prêmios 

 Novembro de 2019: O projeto Recalbox foi premiado na ocasião da Maker Faire Paris 2019 com uma dupla fita azul dos "Makers of Merit", que premia os Criadores que realizam projetos inovadores e criativos e que promovem a cultura do DIY (Faça Você Mesmo).

Eventos 
O Recalbox participa de vários eventos direta ou indiretamente ligados ao mundo dos videogames, retrogaming ou o mundo dos criadores e DIY ("Do It Yourself" - "Faça Você Mesmo"), com eventos "completos", como workshops de montagem Recalbox, stands de exposição para bartops e bartops DIY ou estações de jogos retrogaming em free-to-play.

Ver também 
 História dos videogames

Ligações externas 
Site oficial do Recalbox
 
Distribuições Linux
Emuladores de consola de videojogos
!Artigos que utilizam P31
!Artigos com imagem local porém sem imagem no Wikidata